Trois comtés des États-Unis portent le nom de  comté de Kiowa (Kiowa County) :
 Comté de Kiowa (Colorado) ;
 Comté de Kiowa (Kansas) ;
 Comté de Kiowa (Oklahoma).

Voir aussi